Bangou peut désigner :
 Bangou, la commune rurale située dans le département de Tibga au Burkina Faso ;
 Bangou, la commune rurale située dans le département de Zabré au Burkina Faso ;
 Bangou, la commune du Cameroun ;
 Bangou, la commune de Mauritanie.
 Bangou, une tribu de Nouvelle-Calédonie.

Homonymie de localités